Toporok (rivier) - zijrivier van de Angara
 Toporok (Irkoetsk) - nederzetting naast het spoorwegstation in de Russische oblast Irkoetsk
 Toporok (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Toporok (Novgorod) - posjolok in de Russische oblast Novgorod
 Toporok (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver